

Patronyme 

 Barthélemy Gibelin (1747-1831), avocat puis imprimeur ;
 Chanterelle Gibelin, chanteuse et instrumentiste, épouse de Lanza del Vasto.
 Christophe Gibelin (né en 1967), dessinateur, scénariste et coloriste français de bandes dessinées ;
 Colette Gibelin (née en 1936), poétesse française ;
 Esprit Antoine Gibelin (1739-1813), peintre et archéologue français ;
 Esprit Michel Gibelin (1852-1909), peintre français, petit-fils du précédent ;
 Gibelin de Sabran  (1045-1112), ecclésiastique français, archevêque d'Arles ;
 Jacques Gibelin (1744-1828), médecin, traducteur et bibliothécaire français ;
 Jean Gibelin (1875-1960), écrivain et historien de la philosophie français

Voir aussi 
 La forteresse de Gibelin, datée des Croisés, à Beer-Sheva (Israël).
 Les gibelins, partisans de l'empereur, par opposition aux partisans du pape, les guelfes, dans l'Italie médiévale des .